PUK kan syfta på:

 PUK-kod, Personal Unblocking Key.
 Kurdistans patriotiska union, ett politiskt parti i Irakiska Kurdistan.
 Niels Kristian Iversen, dansk speedwayförare